«Oral Fixation Tour» — третій концертний альбом колумбійської співачки Шакіри, виданий у листопаді 2007 року лейблом Epic Records на DVD та на Blu-ray. Альбом містить виступ співачки від 9 грудня 2006 року в Маямі під час туру Oral Fixation Tour. Шакіра виконує пісні з останніх альбомів «Fijación Oral Vol. 1» і «Oral Fixation Vol. 2», а також старі пісні з Pies Descalzos, ¿Dónde Están los Ladrones? і Laundry Service.

Список 

DVD:
 Intro
 Estoy Aquí
 Te Dejo Madrid
 Don't Bother
 Antologia
 Hey you
 Inevitable
 Si Te Vas
 La Tortura (Feat. Alejandro Sanz)
 No
 Whenever, Wherever
 La Pared
 Underneath Your Clothes
 Pies Descalzos, Sueños Blancos
 Ciega, Sordomuda
 Ojos Así
 Hips Don't Lie (Feat. Wyclef Jean)
 Credits

Bonus Videos:
 Día de Enero (Video Clip) (включно з іспанськи варіантом)
 Obtener Un Sí (Live)
 La Pared (Live)
 Las De La Intuición (Director's Cut) (відеокліп)

Bonus Features:
 «Around the World in 397 Days» — 11 minute clip behind the scenes.
 «Pies Descalzos Foundation» — short film about Shakira's foundation. Approximately 22 minutes.

Bonus CD :
English Version
 Intro
 Estoy Aquí
 Don't Bother
 Inevitable
 La Pared
 Hips Don't Lie

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті 

Альбоми Шакіри